

Personen met de achternaam Modderman
Anthony Modderman (1838-1885) - minister van Justitie
Antonius Modderman (1793-1871) - jurist en politicus
Daan Modderman (1910-1991) - paardenmenner en  televisiepersoonlijkheid
Egbert Modderman (1989) - Nederlands kunstschilder
Engel Modderman (1951) - communistisch politicus en activist
Hendrik Jacob Herman Modderman (1796-1859) - jurist en politicus
Hendrik Jacob Herman Modderman (1869-1926) - burgemeester van Bleiswijk, Moerkapelle en Naaldwijk
Hendrik Johan George Modderman (1841-1897) - consul en gevangenisdirecteur
Jan Modderman (1747-1790) - industrieel en patriot
Jan Remees Modderman (1778-1834) - jurist
Pieter Jan Remees Modderman (1919-2005) - hoogleraar in de prehistorie, volkenkundige en archeoloog
Sebastiaan Matheüs Sigismund Modderman (1820-1900) - burgemeester van Groningen
Tonco Modderman (1745-1802) - advocaat, dichter en politicus
Tonco Modderman (1818-1879) - predikant
Wiardus Modderman (1838-1882) - hoogleraar

Overig 
 Modderman BV, een koekfabriek in Rotsterhaule

Zie ook
Moddermansdiep, een naar Jan Remees Modderman genoemd kanaal in Oost-Groningen
Moddermannetjes, figuren uit "De wenswerkster" van Marten Toonder